Ivan Novak je lahko:
 Ivan Novak - Očka (1898—1969), čevljar v Tacnu, politični delavec, revolucionar, vojni zločinec
 Ivan Novak (1904—1979), kovač, tržaški narodnopolitični in prosvetni delavec
 Ivan Novak (1923—2018), elektrotehnik, univ. prof.
 Ivan Novak (* 1941), planinec, publicist, urednik, istrski narečni literat in amaterski igralec
Ivan (Janko) Novak (1952—2021), operni pevec in sodelavec Laibach      
 Ivan (Jani) Novak (* 1958), intermedijski umetnik, komunikator, oblikovalec luči, umetniški in organizacijski vodja Laibach
Ivan Novak (teritorialec), preds. OZVVS Kočevje
Ivan Novak (1884—1934), hrvaški pravnik, publicist, pisatelj in politik (narodni preporoditelj v Medžimurju)
Ivan Novak (povest), sentimentalna povest o času pred Majniško deklaracijo 1917, ki jo je Ivan Čampa 1940 objavljal v Kresu
Janez Ivan Novak, fiktivni lik (substitucija Ivana Janše) v satirični-humoristični TV oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem na Planet TV.

Glej tudi 

 Janez Novak
 Janko Novak
Jan Novak
 Janže Novak